Baggerkuhle steht allgemein für einen Baggersee oder speziell für
 Baggerkuhle (Sylt), einen See auf der Insel Sylt
 Baggerkuhle Gribbohm, einen Seen in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Gribbohm